Отфеј може да се односи на:

 Отфеј (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Отфеј (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна